Трибунал ( — судилище) — судебный орган, преимущественно высший, чрезвычайный суд, нередко (но необязательно) — военный, так или иначе противопоставленный регулярным судам общей юрисдикции. 

Название «трибунал» носили суды инквизиции, во Франции в период революций (переворотов) существовали Революционные трибуналы. По образцу Международного военного трибунала в Нюрнберге (перед которым происходил Нюрнбергский процесс) такое название носят Международный трибунал по бывшей Югославии и Международный трибунал по Руанде. В Польше конституционный суд именуется Конституционным трибуналом. В английском юридическом языке это общий термин для судов разных уровней.

История 
В Древнем Риме, «Трибунал» — четырехугольное возвышение из камня, земли или дерева, устроенное для должностных лиц, которые вершили суд. Сначала был только один трибунал. После увеличения количества преторов, которые вершили суд, было увеличено и количество трибуналов. Все они размещались на форуме. Позже заседание в непогожие дни переносились в базилики и судебные залы.

В XV веке в иерархии католической церкви особое распространение получили инквизиционные трибуналы, созданные по инициативе доминиканского монаха Томаса де Торквемады, который в 1484 году разработал правовую основу их деятельности — так называемый Кодекс инквизиции. Инквизиционные суды преследовали за ересь, богохульство, ведьмовство и другие деяния, рассмотрение которых было отнесено к юрисдикции католической церкви.

Во времена Королевства Польского, Великого княжества литовского и русского и Речи Посполитой суды — сословные благородные апелляционные суды, существовавшие на землях литовской и польской Руси (см. Луцкий трибунал), Литве (см. Главный литовский трибунал) и Польши (см. Коронный суд, Люблинский трибунал) .

В Советском Союзе (в том числе в РСФСР и УССР) существовали революционные трибуналы (1917—1922 годах).

В СССР также действовали военные трибуналы, являвшиеся судами специальной юрисдикции, которые судили военнослужащих и военнообязанных за военные преступления, а также за шпионаж (Положение о военном трибунале от 25 декабря 1958).

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Судебная система